Die Sheikha Al Saad Kuwait Open 2004 fanden vom 23. bis 28. Januar 2004 in Kuwait im Emirat Kuwait statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Wertungskategorie 5 Star. Das Turnier war mit 65.000 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 42.500 US-Dollar.

Den Titel bei den Herren gewann Peter Nicol, der im Endspiel seinen Landsmann James Willstrop mit 15:13, 9:15, 15:4 und 15:8 besiegte. Bei den Damen setzte sich im Finale Rachael Grinham gegen Cassie Jackman mit 2:9, 9:6, 9:2 und 9:5 durch.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden jeweils gesetzt. Wildcards wurden nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2004
PSA World Tour 2003/04
WSA World Tour 2003/04